Mbororé es una palabra de vocablo guaraní que puede referirse a:

Peñón de Mbororé, un cerro ubicado en la provincia de Misiones, Argentina;
Batalla de Mbororé, conflicto bélico librado entre los guaraníes y los bandeirantes.